María Isabel Fernández Gutiérrez hace referencia a varios artículos:

 Isabel Fernández Gutiérrez (1972-), deportista y política española (PP);
 María Isabel Fernández Gutiérrez (-), política española (PSOE).